Le terme Anglo-français désigne de façon générale ce qui est relatif aux relations entre l' et la . De façon synonyme, le terme franco-anglais peut être employé.

Il peut désigner :
 Anglo-français (race de chien)
 l'Anglo-normand (langue)
 une personne ayant la double nationalité : français et anglais

Voir aussi
 Franglais